Le Trophée Zamora est attribué au gardien dont le ratio de buts encaissés par match est le plus faible dans le championnat d'Espagne de football. Il tient son nom du légendaire gardien des années 1920 Ricardo Zamora. 

Cette récompense est instaurée en 1958 par le journal Marca. Il a été par la suite été attribué de façon rétrospective pour toutes les éditions du championnat. Le record de trophées est détenu par Antoni Ramallets, Víctor Valdés et Jan Oblak qui l'ont obtenu cinq fois, juste devant Santiago Cañizares , Juan Acuña Naya qui en ont obtenu quatre chacun. Le Français Marcel Domingo l'a obtenu à deux reprises. Le belge Thibaut Courtois vient décrocher son troisième trophée. 

Depuis 2007, la récompensée est décernée durant les Premios MARCA. 

Le dernier vainqueur en 2022 est le gardien du FC Séville Yassine Bounou.

Vainqueurs du trophée Zamora

Palmarès par gardien

Palmarès par équipe

Articles connexes 
Trophée Pichichi
Prix LFP
Prix Don Balón
Trophée Alfredo Di Stéfano
Trophée Zarra
Trophée Miguel Muñoz

Palmarès de football en Espagne